Mayenne – departament we Francji
 Mayenne – miejscowość i gmina we Francji w departamencie o tej samej nazwie
 Mayenne – rzeka we Francji